Вренчица-Велька () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Клобуцкий повят, Силезское воеводство. Население — 17 117 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бляховня
 Ченстохова
 Гмина Хербы
 Гмина Клобуцк
 Гмина Опатув
 Гмина Панки
 Гмина Пшистайнь

Ссылки 

Гмины Силезского воеводства